Petri Jaakko Pakaslahti, finski hokejist, * 22. januar 1976, Tampere, Finska.

Pakaslahti v finski ligi igral za klube Kärpät Oulu, Lukko Rauma in Jokerit Helsinki. V sezoni 2001/02 je z Jokeritom osvojil naslov finskega državnega prvaka, v sezonah 2004/05 in 2006/07 je bil drugi, v sezoni 1995/96 pa tretji. V svojih zadnjih štirih sezonah je igral za Södertälje SK v švedski ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2005, kjer je z reprezentanco osvojil sedmo mesto, sam pa dosegel en gol na sedmih tekmah..

Pregled kariere

|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 93/94
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska ml. liga
| 93/94
|
| 35
| 6
| 13
| 19
| -2
| 8
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Lukko Rauma
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 35
| 12
| 22
| 34
| +18
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 95/96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska ml. liga
| 95/96
|
| 34
| 16
| 20
| 36
| +6
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 96/97
|
| 42
| 2
| 1
| 3
| -12
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska ml. liga
| 96/97
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska ml. 2. liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 97/98
|
| 46
| 6
| 5
| 11
| -3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 98/99
|
| 49
| 8
| 8
| 16
| -10
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 99/00
|
| 40
| 2
| 9
| 11
| +11
| 20
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 4
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 00/01
|
| 45
| 8
| 18
| 26
| 0
| 24
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -5
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 01/02
|
| 51
| 13
| 22
| 35
| +29
| 22
|
| 12
| 2
| 4
| 6
| +7
| 10
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 02/03
|
| 52
| 7
| 21
| 28
| +10
| 26
|
| 9
| 4
| 4
| 8
| +6
| 6
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 03/04
|
| 54
| 4
| 20
| 24
| +8
| 52
|
| 8
| 0
| 4
| 4
| +1
| 6
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 04/05
|
| 55
| 3
| 13
| 16
| +12
| 45
|
| 12
| 1
| 2
| 3
| +4
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -3
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 05/06
|
| 28
| 5
| 9
| 14
| +1
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 06/07
|
| 51
| 12
| 22
| 34
| +3
| 52
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| +1
| 8
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 07/08
|
| 54
| 18
| 16
| 34
| +19
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 08/09
|
| 53
| 11
| 14
| 25
| -2
| 36
|
| 6
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 09/10
|
| 54
| 17
| 16
| 33
| 
| 53
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 10/11
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 799
| bgcolor="#7FFF00" | 154
| bgcolor="#7FFF00" | 253
| bgcolor="#7FFF00" | 407
| bgcolor="#7FFF00" | +85
| bgcolor="#7FFF00" | 500
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | +14
| bgcolor="#7FFF00" | 52
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Södertälje SK